Tetiaroa ist ein 42 km nördlich von Tahiti gelegenes Atoll im Pazifik, bestehend aus 12 bewachsenen Motus und einer Sandbank, die sich um die Lagune gruppieren.

Geographie 
Die aggregierte Landfläche der 12 Inseln beträgt 509,7 ha. Die Gesamtfläche des Atolls (Landfläche, Lagune und Korallenriffe) beträgt 33,66 km². Es gehört geographisch zu den Inseln über dem Winde (französisch: Îles du Vent) der Gesellschaftsinseln, administrativ zählt es zu Französisch-Polynesien und dort zur Gemeinde Arue, Quartier Mairie/Taharaa auf Tahiti. Der Flugplatz Tetiaroa (IATA-Flughafencode NTTE, ICAO-Code TTI) mit seiner rund 700 Meter langen Landebahn liegt im Nordosten der Insel Onetahi, und der Brando Resort im Süden. Die Insel Onetahi liegt ihrerseits im Südwesten des Atolls.

Inseln 
Die Inseln (Motus) des Atolls werden in der Reihenfolge des Uhrzeigersinns aufgelistet, beginnend im Südwesten mit der Hauptinsel Onetahi:

50 Meter östlich von Tahuna Iti liegt die Sandbank Motu One ().

Klima

Geschichte 
Im Jahr 1789 soll William Bligh der erste Europäer gewesen sein, der das Atoll besuchte. Er suchte vor dem Auslaufen der HMS Bounty, die bald darauf zur Meuterei führte, nach frühen sich vor der Rückkehr nach Europa flüchtenden Meuterern. Die United States Exploring Expedition besuchte die Insel am 10. September 1839.

1904 vermachte die königliche Familie von Tahiti die Insel dem Zahnarzt Johnston Walter Williams. Bis 1965 wechselte die Privatinsel einige Male den Besitzer. Nach Abschluss der Dreharbeiten zum Spielfilm Meuterei auf der Bounty pachtete Marlon Brando die Insel für 99 Jahre von ihrem Eigentümer.

2014 wurde das Urlaubsresort „The Brando“ auf der Hauptinsel Onetahi eröffnet. Es besteht aus etwa 30 Strandhäusern, die am Sandstrand gelegen sind.

Weblinks 

 Tetiaroa auf NASA Earth Observatory (englisch)
 Tetiaroa et l’Île aux Oiseaux (Blog, französisch)
 Tetiaroa Society

 Karte von Tetiaroa (PDF)

Quellen 

Inselgruppe (Gesellschaftsinseln)
Inselgruppe (Französisch-Polynesien)
Inselgruppe (Pazifischer Ozean)
Inselgruppe (Australien und Ozeanien)
Atoll
Arue (Französisch-Polynesien)